Le terme ligne 162 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 162 des chemins de fer belges
 Ligne 162 des chemins de fer slovaques

Voir aussi 
  

162